MFQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maradi (Niger)